Metis (μῆτις) significa "astucia" o "sabiduría, habilidad, destreza" en griego antiguo.

El término Metis hace referencia a varios artículos:

Mitología griega 
 Metis, diosa de la sabiduría y el pensamiento.

Astronomía 
 Metis, satélite más cercano de Júpiter.
 (9) Metis, noveno asteroide del cinturón de asteroides.

Topónimos 
 Métis-sur-Mer, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.

Grupo étnico 
 Los métis son un grupo étnico americano de orígenes mestizos.